Veleta ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Veleta  (1930–2011), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Miloslav Veleta  (* 1923), tschechischer Musikpädagoge